What Time Is It? (album), een album van The Time
 What Time Is It? (single), een single van High School Musical 2
 What Time Is It? (film) (Che ora è?), een film met Marcello Mastroianni